Гран-при Японии 2012 года (официально Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 5 по 7 октября 2012 года на трассе «Судзука» (город Судзука, префектура Миэ, Япония).

Победителем гонки стал Себастьян Феттель (Red Bull), оформивший таким образом «Большой Шлем»: выиграл квалификацию, гонку, лидировал от старта до финиша и установил время «Быстрого круга» — 1:35,774 (52 круг, 218,276 км/ч). Эта победа стала для Феттеля второй подряд в текущем сезоне, третьей победой в нынешнем чемпионате, третьей победой на Гран-при Японии и двадцать четвёртой победой на Гран-при в карьере.

Вторым к финишу пришёл Фелипе Масса (Ferrari), стартовавший в гонке с десятой позиции. Его партнёр по команде — текущий лидер чемпионата мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо, стартовавший в гонке с шестой позиции, выбыл из гонки на первом же круге гонки. Причиной этого стал контакт его болида с болидом Кими Райкконена (Lotus). Фернандо был вынужден прекратить гонку, а вот Кими повезло больше — он смог продолжить гонку и финишировал в итоге на шестом месте.

Третьим стал Камуи Кобаяси (Sauber), впервые в карьере поднявшийся на подиум. Подняться на подиум на домашней трассе «Судзука» было детской мечтой Камуи. Во время церемонии награждения болельщики скандировали его имя.

Предыдущий Гран-при Японии «Формулы-1» состоялся 9 октября 2011 года на этой же трассе.

Квалификация 

Примечания
  — Дженсон Баттон и Нико Хюлькенберг наказаны потерей пяти мест за незапланированную замену коробки передач
  — Михаэль Шумахер наказан потерей десяти мест за столкновение с Жаном-Эриком Вернем в Сингапуре
  — Жан-Эрик Вернь наказан потерей трех мест за блокировку Бруно Сенны в первой части квалификации.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}
Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки

Гран-при Японии
Октябрь 2012 года
Спорт в Японии в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке